Уильям Батчелдер Брэдбери (; 6 октября 1816, Йорк, Мэн — 7 января 1868, Монклер, Нью-Джерси) — американский , музыкант, .

Биография 

Сын кантора. Учился музыке у Лоуэлла Мейсона. Обучался игре на пианино и органе в Бостоне.

С 1834 года известен как органист. В 1840 году начал преподавать музыку в Бруклине, Нью-Йорк. В 1847 г. отправился в Германию, где обучался гармонии, композиции, вокальной и инструментальной музыке у лучших мастеров того времени, в частности у Эрнста Фердинанда Венцеля.

В 1854 году вместе со своим братом Эдвардом Г. Брэдбери основал компанию Bradbury Piano Company в Нью-Йорке.

Наиболее известен как композитор и издатель серии музыкальных сборников для хоров и школ. С 1841 года — автор и составитель около 60 музыкальных сборников.

Ему принадлежит ряд популярных церковных гимнов.

Избранные публикации 
 The Shawm (1853)
 The Jubilee (1858)[1]
 Cottage Melodies (1859)
 The Golden Chain (1861)
 «Hold On Abraham!» (1862)
 The Key-Note and Pilgrims (1863)
 The Golden Censer (1864)
 Golden Trio (1864)
 Temple Choir and Fresh Laurels (1867)
 Clairiona (1867)

Примечания

Ссылки 
 William Batchelder Bradbury

Духовные композиторы
Предприниматели США